Schlee ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Schlee (1910–1990), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Aldyr Schlee (1934–2018), brasilianischer Autor, Journalist und Zeichner
 Alfred Schlee (1901–1999), österreichisch-deutscher Musikverleger
 Bernhard Schlee (1858–1928), deutscher Politiker (NLP)
 Charles Schlee (1873–1947), US-amerikanischer Radsportler 
 Christian Schlee (1579–1646), deutscher lutherischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Dietmar Schlee (1938–2002), deutscher Politiker (CDU)
 Emil Schlee (1922–2009), deutscher Politiker (CDU, REP)

 Günther Schlee (* 1951), deutscher Ethnologe
 Johann Baptist Schlee (1897–1975), deutscher Oboist und Musikpädagoge
 Karl Schlee (1902–1988), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Max Schlee (1866–1932), deutscher Offizier und erfolgreicher Reiter
 Oswald Schlee (1553–1613), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe
 Thomas Daniel Schlee (* 1957), österreichischer Komponist, Kulturmanager und Organist

Siehe auch:
 Scheel
 Scheele
 Schele (Begriffsklärung)
 Schleh
 Schlehe